Arciniega ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Arciniega, mexikanische Schauspielerin
 Max Arciniega, US-amerikanischer Schauspieler